

Chapelle Saint-Jean de Montañana, sur la commune de Puente de Montañana  (province de Huesca, communauté autonome d'Aragon).



Alpes-Maritimes 
 Chapelle Saint-Jean à Saint-Michel-l'Observatoire (Alpes-Maritimes) ;
 Chapelle Saint-Jean à Antibes (Alpes-Maritimes) ;

Bouches-du-Rhône 
 Chapelle Saint-Jean à Alleins (Bouches-du-Rhône) ;
 Chapelle Saint-Jean de Garguier à Gémenos (Bouches-du-Rhône) ;

Côtes-d'Armor 
 Chapelle Saint-Jean de Langast à Bégard (Côtes-d'Armor) ;

Drôme 
 Chapelle Saint-Jean à Crupies (Drôme) ;

Gard 
 Chapelle Saint-Jean d'Orgerolles à La Bastide-d'Engras (Gard) ;

Ille-et-Villaine 
 Chapelle Saint-Jean-d'Apileur à Sainte-Marie (Ille-et-Vilaine) ;

Indre-et-Loire 
 Chapelle Saint-Jean à Amboise (Indre-et-Loire) ;
 Chapelle Saint-Jean du Liget à Sennevières (Indre-et-Loire) ;
 Chapelle Saint-Jean à Tours (Indre-et-Loire) ;

Maine-et-Loire 
 Chapelle Saint-Jean à Montfaucon-Montigné (Maine-et-Loire) ;
 Chapelle Saint-Jean à Campénéac (Morbihan) ;

Morbihan 
 Chapelle Saint-Jean au Faouët (Morbihan) ;
 Chapelle Saint-Jean à Séglien (Morbihan) ;

Haut-Rhin 
 Chapelle Saint-Jean à Colmar (Haut-Rhin) ;

Val-d'Oise 
 Chapelle Saint-Jean à Argenteuil (Val-d'Oise).

Chapelle Saint-Jean-l'Aumônier à Bormla ;
 Chapelle Saint-Jean à Luqa.

Chapelle Saint-Jean à Londres.

~
SaintJean